Олби (, , , ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Фамилия 
  (1867—1950) — американский политик, мэр Портленда (1913—1917).
  (1890—1985) — американский гравёр, чьи работы входят в том числе в коллекции Национальной галереи искусства США и Метрополитен-музея.
 Олби, Джордж Уилсон (1921—2006) — американский психолог, пионер в клинической психологии.
  (1845—1918) — американский военнослужащий, участник Индейских войн, обладатель Медали Почёта.
  (Фредерик Худлетт Олби; 1876—1945) — американский хирург-ортопед, разработчик методик костной пластики.
 Олби, Эдвард (1928—2016) — американский прозаик, драматург, педагог.

Другое 
 (10051) Олби — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса.